Alexander Wurz (né en 1974), pilote automobile autrichien, fils de Franz Wurz et père de Charlie Wurz ;
Charlie Wurz (né en 2005), pilote automobile autrichien, fils d'Alexander Wurz ;
Franz Wurz (né en 1946), pilote de rallycross et de rallye autrichien, père d'Alexander Wurz ;
 (né en 1964), compositeur allemand.

Voir aussi